La Superliga de Malasia () es la máxima categoría del fútbol en Malasia, es organizada por la Asociación de Fútbol de Malasia. La liga se disputa entre 12 equipos y funciona con un sistema de ascensos y descensos con la Premier League de Malasia (Segunda categoría). Los clubes participantes tienen que aprobar una serie de requisitos de nivel profesional para conservar la categoría, como viabilidad económica, instalaciones e infraestructura y nivel organizativo.

Conocida anteriormente como Liga de Malasia (1982-1993), Malaysia Premier League (1994–2003) y desde 2004 Malaysia Super League (Liga Profesional), en la actualidad no cuenta con un patrocinador, ya que hasta la temporada 2015 la compañía de televisión Astro era quien patrocinaba el torneo y por lo tanto la liga era conocida como la Astro Malasia Super League.

Historia 
No fue hasta 1982 cuando se instauró una real competencia de Liga, Inicialmente los únicos equipos participantes en la liga fueron representantes de cada uno de los estados del país, más equipos que representan a las Fuerzas Armadas y a la Policía, más dos equipos en representación de los países vecinos de Singapur y Brunéi. La Asociación de Fútbol de Singapur retiraría posteriormente su equipo de la Liga de Malasia en 1994 después de una disputa con la Asociación de Malasia sobre los ingresos por taquilla. Sin embargo, Singapur quedó nuevamente invitada a la liga para la temporada 2012 y participó con el nombre de Singapur LionsXII.

Actualmente el sistema de ligas en Malasia se divide en 3 niveles:
 1.ª División: Superliga de Malasia
 2.ª División: Premier League de Malasia
 3.ª División: FAM League de Malasia

Constantes Cambios de Formato 

La Liga ha sido criticada por la prensa local por la variante de la vieja M-League para disminuir los equipos. Las quejas se dan luego de que cada año el sistema de competencia cambia. ha tenido 2 formatos de competencia en 3 años. la Asociación de Fútbol de Malasia decidió aumentar la cantidad de participantes a 14, cantidad que tuvieron las primeras 3 temporadas.

Se juega bajo el formato de todos contra todos a 2 vueltas, para 26 juegos, quien consiga más puntos será el campeón.

Equipos de la Temporada 2020

Palmarés 

{| class="wikitable" style="width:80%; font-size:95%"
! width=8%|Temporada
! width=17%|Campeón
! width=17%|Subcampeón
! width=25%|Máximo Goleador
! width=15%|Club
! width=5%|Goles
|-
!colspan="6" |Liga de Malasia
|-
| align=center| 1982
| Penang FA
| Federal Territory FA
|      ||      || <center>
|-
| align=center| 1983
| Malacca FA
| Penang FA
|      ||      || <center>
|-
| align=center| 1984
| Selangor FA
| Pahang FA
|      ||      || <center>
|-
| align=center| 1985
| Singapore Lions
| Johor FA
|      ||      || <center>
|-
| align=center| 1986
| Kuala Lumpur FA
| Singapore Lions
|      ||      || <center>
|-
| align=center| 1987
| Pahang FA
| Kuala Lumpur FA
|      ||      || <center>
|-
| align=center| 1988
| Kuala Lumpur FA
| Singapore Lions
|      ||      || <center>
|-
!colspan="6" |Malasia Semi-Pro League|-
| align=center| 1989
| Selangor FA
| Kuala Lumpur FA
|  Zainal Abidin Hassan || Selangor FA || <center>12
|-
| align=center| 1990
| Selangor FA
| Singapore Lions
|  Alistair Edwards || Singapore Lions || <center>13
|-
| align=center| 1991
| Johor FA
| Pahang FA
|  Abbas Saad  || Johor FA || <center>11
|-
| align=center| 1992
| Pahang FA
| Terengganu FA
|  Zainal Abidin Hassan || Pahang FA || <center>12
|-
| align=center| 1993
| Kedah FA
| Sarawak FA
|  Mohd Hashim Mustapha || Kelantan FA || <center>13
|-
!colspan="6" |Premier League de Malasia
|-
| align=center| 1994
| Singapore Lions
| Kedah FA
|  Mohd Hashim Mustapha || Kelantan FA || <center>25
|-
| align=center| 1995
| Pahang FA
| Selangor FA
|  Scott Ollerenshaw || Sabah FA || <center>22
|-
| align=center| 1996
| Sabah FA
| Kedah FA
|  Scott Ollerenshaw || Sabah FA || <center>18
|-
| align=center| 1997
| Sarawak FA
| Kedah FA
|  Laszlo Repasi || Perak FA || <center>19
|-
| align=center| 1998
| Penang FA
| Pahang FA
|  Vyacheslav Melnikov || Pahang FA || <center>17
|-
| align=center| 1999
| Pahang FA
| Penang FA
|  Azman Adnan || Penang FA || <center>13
|-
| align=center| 2000
| Selangor FA
| Penang FA
|  Azizul Kamaluddin || Pahang FA || <center>12
|-
| align=center| 2001
| Penang FA
| Terengganu FA
|  Norizam Ali Hassan || Perak FA || <center>13
|-
| align=center| 2002
| Perak FA
| Selangor FA
|  Muhamad Khalid Jamlus || Perak FA || <center>17
|-
| align=center| 2003
| Perak FA
| Kedah FA
|  Phillimon Chepita || Perlis FA || <center>23
|-
!colspan="6" |Superliga de Malasia
|-
| align=center| 2004
| Pahang FA
| Public Bank FC
|  Indra Putra Mahayuddin || Pahang FA || <center>15
|-
| align=center| 2005
| Perlis FA
| Pahang FA
|  Julio César Rodrigues de Souza    Zacharia Simukonda || Sabah FA  Perlis FA || <center> 18
|-
| align=center| 2005-06
| Negeri Sembilan FA
| Melaka TMFC
|  Keita Mandjou || Perak FA || <center>17
|-
| align=center| 2006-07
| Kedah FA
| Perak FA
|  Keita Mandjou    Awang Md Shahrazen Mohd Said || Perak FA  DPMM FC || <center>21
|-
| align=center| 2007-08
| Kedah FA
| Negeri Sembilan FA
|  Marlon Alex James || Kedah FA || <center>23
|-
| align=center| 2008-09
| Selangor FA
| Perlis FA
|  Mohd Nizaruddin Yusof || Perlis FA || <center>16
|-
| align=center| 2010
| Selangor FA
| Kelantan FA
|  Mohd Ashaari Shamsuddin || Terengganu FA || <center> 18
|-
| align=center| 2011
| Kelantan FA
| Terengganu FA
|  Abdul Hadi Yahya || Terengganu FA || <center>20
|-
| align=center| 2012
| Kelantan FA
| Singapore LionsXII FA
|  Jean Emmanuel Effa Owona   Francis Forkey Doe || Negeri Sembilan FA  Terengganu FA || <center> 15
|-
| align=center| 2013
| Singapore LionsXII FA
| Selangor FA
|  Marlon Alex James || ATM FA || <center>16
|-
| align=center| 2014
| Johor Darul Takzim FC
| Selangor FA
|  Paulo Rangel || Selangor FA || <center>16
|-
| align=center| 2015
| Johor Darul Takzim FC
| Pahang FA
|  Dramane Traore || PDRM FA || <center>18
|-
| align=center| 2016
| Johor Darul Takzim FC
| Felda United FC
|  Jorge Pereyra Díaz || Johor Darul Takzim FC || <center>18
|-
| align=center| 2017
| Johor Darul Takzim FC
| Pahang FA
|  Mohammed Ghaddar || Johor Darul Takzim FC || <center>23
|-
| align=center| 2018
| Johor Darul Takzim FC
| Perak FA
|  Rufino Segovia || Selangor FA || <center>19
|-
| align=center| 2019
| Johor Darul Takzim FC
| Pahang FA
|  Kpah Sherman || PKNS FC || <center>14
|-
| align=center| 2020
| Johor Darul Takzim FC
| Kedah FA
|  Ifedayo Olusegun || Selangor FA || <center>12
|-
| align=center| 2021
| Johor Darul Takzim FC
| Kedah Darul Aman FC
|  Ifedayo Olusegun || Selangor FA || <center>26
|-
| align=center| 2022
| 'Johor Darul Takzim FC
| Terengganu FA
|  Bergson || Johor Darul Takzim FC || <center>29
|-
|}

 Títulos por club 

 † Equipo desaparecido.

 Clasificación histórica (2004–2018) 
- La siguiente es la clasificación histórica de la Superliga de Malasia desde su formación en 2004 hasta finalizada la temporada 2018.

 Récords de Equipos 
- Son los títulos que cada equipo ha obtenido históricamente

{|class="wikitable sortable" border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; font-size: 85%; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
|-
!Equipo
!Superliga de Malasia
!Premier League de Malasia
!Copa FA de Malasia
!Copa de Malasia
!Malasia Charity Shield
!Total
|-
|  Selangor FA
|align=center|7 ||align=center|2 ||align=center|5 ||align=center|33 ||align=center|8 ||align=center|55
|-
|  Singapore FA
|align=center|4 ||align=center|- ||align=center|1 ||align=center|24 ||align=center|1 ||align=center|30
|-
|  Kedah Darul Aman FC (Kedah FA)|align=center|3 ||align=center|4 ||align=center|3 ||align=center|5 ||align=center|2 ||align=center|17
|-
|  Perak FA
|align=center|2 ||align=center|- ||align=center|2 ||align=center|7 ||align=center|3 ||align=center|14
|-
|  Pahang FA
|align=center|5 ||align=center|- ||align=center|2 ||align=center|4 ||align=center|2 ||align=center|13
|-
|  Kuala Lumpur FA
|align=center|2 ||align=center|- ||align=center|3 ||align=center|3 ||align=center|3 ||align=center|11
|-
|  Johor Darul Takzim FC (Johor FA)|align=center|3 ||align=center|1 ||align=center|1 ||align=center|2 ||align=center|3 ||align=center|10
|-
|  Penang FA
|align=center|3 ||align=center|- ||align=center|1 ||align=center|4 ||align=center|1 ||align=center|9
|-
|  Kelantan FA
|align=center|2 ||align=center|1 ||align=center|2 ||align=center|2 ||align=center|1 ||align=center|8
|-
|  Negeri Sembilan FA
|align=center|1 ||align=center|1 ||align=center|2 ||align=center|3 ||align=center|1 ||align=center|8|-
|  Perlis FA
|align=center|1 ||align=center|1 ||align=center|- ||align=center|2 ||align=center|2 ||align=center|6|-
|  Terengganu FA
|align=center|- ||align=center|2 ||align=center|2 ||align=center|1 ||align=center|1 ||align=center|6
|-
|  Sarawak FA
|align=center|1 ||align=center|1 ||align=center|1 ||align=center|- ||align=center|1 ||align=center|4
|-
|  MPPJ FC
|align=center|- ||align=center|1 ||align=center|- ||align=center|1 ||align=center|1 ||align=center|3|-
|  Sabah FA
|align=center|1 ||align=center|- ||align=center|1 ||align=center|- ||align=center|- ||align=center|2|-
|  Malacca United FA
|align=center|1 ||align=center|1 ||align=center|- ||align=center|- ||align=center|- ||align=center|2|-
|  Brunéi DPMM FC
|align=center|- ||align=center|- ||align=center|- ||align=center|1 ||align=center|- ||align=center|1|-
|  PDRM FA
|align=center|- ||align=center|1 ||align=center|- ||align=center|- ||align=center|- ||align=center|1|-
|  Johor FC
|align=center|- ||align=center|1 ||align=center|- ||align=center|- ||align=center|- ||align=center|1|-
|  Public Bank FC
|align=center|- ||align=center|1 ||align=center|- ||align=center|- ||align=center|- ||align=center|1|-
|  Kuala Muda Naza FC
|align=center|- ||align=center|1 ||align=center|- ||align=center|- ||align=center|- ||align=center|1'''
|-
|}

 Véase también 
 Premier League de Malasia - Segunda División Copa de Malasia
 Copa FA Malasia
 Malasia Charity Shield - Supercopa de Malasia''
 Selección de fútbol de Malasia
 Anexo:Estadios de fútbol de Malasia

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial
 Asociación de Fútbol de Malasia
 RSSSF.com: Lista de Campeones
 Resultados de la Super Liga de Malasia

Malasia
Fútbol en Malasia
Eventos deportivos en Malasia